Heterodisca conica är en ringmaskart som beskrevs av Fleming 1825. Heterodisca conica ingår i släktet Heterodisca och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
conica